Tamorot är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Chefchaouen Province och regionen Tanger-Tétouan, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Tamorot ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tamorot är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Terrängen runt Tamorot sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Jebel Tasiat,  meter över havet,  km nordost om Tamorot. Runt Tamorot är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tamorot är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Tamorot är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan